Petteri Wirtanen (né le  à Hyvinkää en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Ahmat, il rejoint les équipes de jeunes du HPK Hämeenlinna en 2002. Il découvre la SM-liiga en 2005. Il remporte le Kanada-malja en 2006 avec le HPK. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2006 par les Ducks d'Anaheim au sixième tour, en cent-soixante-douzième position. Il part alors en Amérique du Nord et est assigné aux Pirates de Portland dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Ducks. Il marque le but victorieux face aux Predators de Nashville. Il revient en Finlande en 2009. Il ajoute à son palmarès le Kanada-malja 2011 avec le HIFK et la Coupe continentale 2013 avec le Donbass Donetsk.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| Ahmat Hyvinkää Jr.|| Jr. C SM-sarja || 1|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| HPK Hämeenlinna U18|| Jr. B SM-sarja || 27|| 17|| 12|| 29|| 36|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2002-2003|| HPK Hämeenlinna Jr.|| Jr. A SM-liiga || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| HPK Hämeenlinna U18|| Jr. B SM-sarja || 7|| 2|| 3|| 5|| 10|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| HPK Hämeenlinna Jr.|| Jr. A SM-liiga || 40|| 7|| 11|| 18|| 26|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| HPK Hämeenlinna Jr.|| Jr. A SM-liiga || 43|| 14|| 25|| 39|| 42|| 2|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| rowspan=2|2004-2005|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| Suomi U20|| Mestis || 2|| 2|| 0|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| HPK Hämeenlinna Jr.|| Jr. A SM-liiga || 3|| 4|| 2|| 6|| 4|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga|| 50|| 8|| 3|| 11|| 24|| 13|| 1|| 0|| 1|| 12
|-
| 2006-2007|| Pirates de Portland|| LAH|| 67|| 7|| 11|| 18|| 40|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Ducks d'Anaheim|| LNH|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Pirates de Portland|| LAH|| 78|| 10|| 27|| 37|| 58|| 18|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 2008-2009|| Chops de l'Iowa|| LAH|| 78|| 15|| 26|| 41|| 50|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| HIFK|| SM-liiga || 56|| 10|| 17|| 27|| 32|| 6|| 4|| 1|| 5|| 4
|-
| 2010-2011|| HIFK|| SM-liiga|| 57|| 12|| 25|| 37|| 40|| 16|| 1|| 5|| 6|| 10
|-
| 2011-2012|| HIFK|| SM-liiga|| 55|| 14|| 20|| 34|| 67|| 4|| 0|| 0|| 0|| 33
|-
| 2012-2013|| Donbass Donetsk || KHL|| 52|| 5|| 11|| 16|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Donbass Donetsk || KHL || 50|| 6|| 9|| 15|| 28|| 13|| 1|| 2|| 3|| 22
|-
| 2014-2015 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 14|| 1|| 5|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Jokerit Helsinki || KHL || 32 || 7 || 5 || 12 || 20 || 10 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2015-2016 || Jokerit || KHL || 53 || 3 || 10 || 13 || 28 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2016-2017 || Jokerit || KHL || 42 || 3 || 6 || 9 || 18 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 	
|-
| 2017-2018 || Jokerit || KHL || 28 || 1 || 4 || 5 || 20 || 11 || 0 || 1 || 1 || 8 	
|-
| 2018-2019|| TPS || Liiga|| 17 || 3|| 8|| 11|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Djurgårdens IF || SHL || 33 || 4 || 5 || 9 || 18 || 19 || 1 || 4 || 5 || 8 	
|-
| 2019-2020|| TPS || Liiga|| 59 || 7|| 8|| 15|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| TPS || Liiga|| 54 || 4|| 8|| 12|| 55|| 9|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2021-2022|| HIFK || Liiga || 46|| 1|| 7|| 8|| 12|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2

| 3|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2004 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 2|| 2|| 6|| -3|| align="left"| Septième place
|-
| 2006 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 1|| 1|| 2|| +1|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -1|| align="left"|  Médaille d'argent

Références

Naissance en mai 1986
Naissance à Hyvinkää
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Chops de l'Iowa
Joueur du HIFK
Joueur du Donbass Donetsk
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)